Termitani – abitanti di Buonfornello
Termitani – abitanti di Termini Imerese